Борбаш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Борбаш, Винце (1844—1905) — венгерский ботаник и филолог.
 Борбаш, Гашпар (1884—1976) — венгерский футболист.
 Борбаш, Рита (род. 1980) — венгерская гандболистка.